Вімблдонський турнір 2022 у парному жіночому розряді виграв чеський дует Барбора Крейчикова / Катержина Сінякова. У фіналі вони перемогли пару Елісе Мертенс / Чжан Шуай з рахунком 6–2, 6–4.

Попередній турнір виграли Сє Шувей та Елісе Мертенс, однак тільки Мертенс захищала титул у парі з китаянкою Чжан Шуай, оскільки Сє вирішила не грати. У фіналі пара Мертенс / Шуай поступилася переможницям.

Саманта Стосур намагалася завершити кар'єрний парний великий шолом, але поступилася уже в першому колі.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Заміни

Знялися
Перед турніром
  Дой Місакі /  Макото Ніномія → їх замінили  Хань Сіньюн /  Чжу Лінь
  Данка Ковінич /  Ребекка Петерсон → їх замінили  Анна-Лена Фрідзам /  Енн Лі
  Олена Рибакіна /  Клара Таусон → їх замінили  Тамара Корпач /  Армоні Тан
  Тамара Корпач /  Армоні Тан → їх замінили  Валентіні Грамматікопулу /  Пеанграрн Пліпюеш

Посилання

Зовнішні посилання
 Ladies' Doubles draw

Women's Doubles